JFA est un sigle qui peut désigner :
 Japan Football Association (en français, Fédération japonaise de football), est une association regroupant les clubs de football du Japon ;
 , une organisation à but non lucratif basée à Manhattan, New York, qui a été fondée pour aider les musiciens de jazz et de blues.